DDB est un sigle qui peut désigner : 
 Desclée de Brouwer, une maison d'édition ;
 DDB Worldwide, un groupe de communication,
DDB les Arts, une agence de publicité française du groupe international DDB ;
 Deutsche Digitale Bibliothek, une bibliothèque virtuelle en langue allemande ;
 Dilatation des bronches ou bronchectasie, une infection chronique des bronches.